Roger Federer era il detentore del titolo, ma non ha partecipato a questa edizione a causa di un'operazione al ginocchio.

In finale Novak Đoković ha sconfitto Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Novak Đoković (campione)
  Stefanos Tsitsipas (finale)
  Gaël Monfils (semifinale)
  Fabio Fognini (primo turno)

  Roberto Bautista Agut (primo turno)
  Andrey Rublev (quarti di finale)
  Karen Khachanov (quarti di finale)
  Benoît Paire (secondo turno)

Wildcard 

  Malek Jaziri (primo turno)
  Mohamed Safwat (primo turno)

  Prajnesh Gunneswaran (primo turno)

Qualificati 

  Lorenzo Musetti (primo turno)
  Dennis Novak (secondo turno)

  Yasutaka Uchiyama (secondo turno)
  Lloyd Harris (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2020